Нийонгабо — бурундийская фамилия. Известные носители:

 Нийонгабо, Аудаке — бурундийский бегун на длинные дистанции.
 Нийонгабо, Венусте (род. 1973) — бурундийский бегун на длинные дистанции, олимпийский чемпион.